Kaltenboeck ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Kaltenboeck (1893–1939), österreichischer Schriftsteller, Heimwehr-Funktionär
 Johannes Kaltenboeck (1853–1927), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Kaltenböck